Rassam ist der Familienname folgender Personen:

 Hormuzd Rassam (1826–1910), Assyriologe und Forschungsreisender
 Jean-Pierre Rassam (1941–1985), französischer Filmproduzent